Шахматы в Казахстане

История

До XX века 
Игра в шахматы известна на территории современного Казахстана издавна. Об этом свидетельствуют археологические раскопки 1970-х — 1980-х годов на Талгарском городище, в результате которых были обнаружены шесть шахматных фигур XI — XIII веков.

До XX века на территории современного Казахстана шахматы были мало распространены. Первый шахматный кружок, объединяющий представителей местной интеллигенции, возник в городе Верный в 1889 году.

Первая половина XX века 
После образования Казахской АССР в 1925 году начали организовываться первые шахматные соревнования. В 1934 году состоялся первый республиканский чемпионат, победителем которого стал перворазрядник из Уральска Исидор Лопатников.

В дальнейшем в чемпионатах Казахстана наиболее успешно выступали: ставший десятикратным чемпионом Анатолий Уфимцев, Борис Каталымов, Михаил Мухин, Наум Рашковский, Олег Дзюбан.

Женские чемпионаты проводятся с 1950 года. Первой чемпионкой стала Чинишилова из Петропавловска. Звание чемпионки неоднократно выигрывали Ривина, Маслова, Муслимова, Сахатова и другие.

Вторая половина XX века 
Популяризации шахмат способствовало участие в чемпионатах республики вне конкурса Ратмира Холмова в 1950 году, Евгения Васюкова и Ларисы Вольперты в 1957. В начале 1950-х годов шахматные отделения были открыты в 11 детских спортивных школах, в республиканских школах высшего спортивного мастерства Министерства просвещения республики. Всего обучалось шахматам свыше 400 школьников. В начале 1960-х годов шахматами занималось около 200 тысяч человек, норму мастера спорта СССР выполнили Ю. Никитин, А. Носков, В. Муратов, В. Середенко.

В 1965 году звание мастера спорта СССР присвоено Муслимовой — первой среди шахматисток Средней Азии и Казахстана.

В середине 1960-х годов юные казахские шахматисты добились первых успехов во всесоюзных соревнованиях: Мухин и Лебович стали чемпионами СССР среди школьников в 1965 и 1967 соответственно. С конца 1983 года в Алма-Ате был открыт Дворец пионеров и школьников, где в шахматных секциях занимались свыше 300 учащихся.

Сборная команды республики — участница множества командных чемпионатов СССР и спартакиад народов СССР. В обоих соревнованиях лучшим достижением команды стало восьмое место в 1969 и в 1967 году соответственно.

В международных соревнованиях 1980-х годов успешно выступает Гульнара Сахатова, победительница международного турнира в Таллине 1986 года, участница межзональных турниров в Гаване в 1985-м и в Тузле в 1987-м. В 1994 году Сахатова стала первой казашкой - гроссмейстером среди женщин.

Популяризация шахмат способствовало: проведение Всесоюзных и международных соревнований, в том числе чемпионата СССР среди мужчин, Алма-Ата, 1968—69; четвертьфинал матча претендентов Полугаевский — Таль, Алма-Ата, 1980; первого международного женского турнира Алма-Ата 1987 года; выпуск литературы на казахский язык в издательстве «Жалын».

В конце 80-тых за Казахстан стала выступать международный мастер среди женщин Флюра Хасанова. В 1998 году ей было присвоено звание международного гроссмейстера среди женщин.

Современность 
В 2011 году за Казахстан играли 15 гроссмейстеров - мужчин.

На 2016 год к 15 действующим гроссмейстерам - мужчинам добавились 5 гроссмейстеров - женщин.

Турниры 
Seimar Chess Tournament — международный турнир по шахматам среди детей и юношей проводимый в Казахстане.

Название 
Название Турнира изменяется, так
 в 2004 году он назывался «Маралсай-2004»,
 в 2006 уже «Маралсай-Seimar 2006»,
 а в 2007 «SEIMAR Chess Tournament»

это связано с оказанием спонсорской помощи данному мероприятию финансовой корпорацией SAFC через свой благотворительный фонд SEIMAR Social Fund.

Местные турниры 
 4 мая 2010 В Семее стартовал чемпионат Казахстана по шахматам среди юношей.
 Турнир на кубок Ассоциации Финансистов Республики Казахстан
 15 октября 2010 в Караганде стартует командный чемпионат Казахстана по активным шахматам.

В Казахстане были проведены следующие крупные шахматные турниры:
 Астана 2001. Победитель Г.Каспаров
 Чемпионат мира по блицу 2008. Победитель Л.Домингес
В июне 2012 в Астане прошли Чемпионаты Мира по быстрым шахматам и блицу. Победу в быстрые праздновал Сергей Карякин, а в блиц - Александр Грищук. В обоих чемпионатах второе место - у рейтинг-фаворита Магнуса Карлсена
В марте 2013 прошёл Чомандный Чемпионат Мира среди женщин. Первое место - у сборной Украины, второе - сборная Китая, третье - у России. Сборная Казахстана стала 7 (при 10 командах-участниках)

Самым заметным крупным турниром Казахстана является "Павлодар-опен", который принимает около 20 международных гроссмейстеров, а также международных мастеров из ближнего и дальнего Зарубежья. Традиционно он проходит в декабре и в 2013 году прошёл в 8 раз, победителем стал Ринат Джумабаев (результаты Павлодар-опена 2013 )

См. также 
 Федерация шахмат РК

Литература

Примечания 

Сайт "Шахматы в Казахстане" - http://www.profchess.kz 
Казахстан занял первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по шахматам среди школьников 2011 - http://www.megachess.net/City/2011/05/pobeda 
Первый Казахстанский игровой шахматый портал - http://1chess.kz

Официальный сайт четырёхкратной чемпионки мира по шахматам Бибисары Асаубаевой - http://bibisara.com/